Michaël Mercator (1491-1544), graveur, goud- en zilversmid, instrumentenmaker en diplomaat
Michael Mercator (cartograaf), kleinzoon van Gerardus Mercator